Заболоть — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заболоть — агрогородок в Вороновском районе Гродненской области.
 Заболоть — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Заболоть — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Заболоть — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Заболоть — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Заболоть — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Заболоть — деревня в Любанском районе Минской области.
 Заболоть — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Заболоть — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.

Украина 
 Заболоть — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Заболоть — село в Овручском районе Житомирской области.

См. также 
 Заболотье